

Toponyme

Grand Rapids, ville du Manitoba ;
 , des rapides sur la rivière Athabasca ;
 , communauté dakelh située au nord-ouest du district de Fort St. James, Colombie-Britannique ;
 la Première Nation de Grand Rapids, ancien nom de la Nation crie de Misipawistik, Manitoba.

, village situé au Dakota du Nord ;
 Grand Rapids, ville du Michigan ;
 la , zone à l’ouest de l’État du Michigan, qui s’étend de la ville de Grand Rapids aux deux centres métropolitains voisins de Muskegon et de Holland ;
 Grand Rapids, ville du Minnesota ;
 Grand Rapids, village situé en Ohio ;
 , ville du comté de Wood, Wisconsin ;
 la ville Wisconsin Rapids, également dans le comté de Wood du Wisconsin, précédemment nommé « Grand Rapids ».